Корченёв: